Famille Michaud, famille notable française, d'origine savoyard ;
 Famille Michaud apiculteurs, groupe de l'industrie agroalimentaire français.